Racławice bezeichnet:
 Racławice (Jerzmanowice-Przeginia), Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Racławice (Powiat Miechowski), Powiat Miechowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Ort der Schlacht bei Racławice 1794 im Zuge des Kościuszko-Aufstands
 das diese Schlacht darstellende Panorama von Racławice in Breslau 
 Racławice (Biecz), Powiat Gorlicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Deutsch Rasselwitz, Teil der Gemeinde Oberglogau, Oberschlesien
 Racławice Małe (Klein Rasselwitz; 1937–45: Grenzhorst), Teil der Gemeinde Żórawina, Niederschlesien
 Rasselwitz, Teil der Gemeinde Klein Strehlitz